

Patronyme 
Lasa est un nom de famille notamment porté par :
 César Cruchaga Lasa, footballeur espagnol
 Emiliano Lasa (1990-), athlète uruguayen
 José Manuel Lasa (1939 -), coureur cycliste espagnol,
 Miguel María Lasa (1947 -), coureur cycliste espagnol,
 Mikel Lasa (1971 -), footballeur espagnol.

Toponyme 
 Lasa, commune italienne de la province de Bolzano.

Homonymie de patronyme